French Open-mesterskabet i damedouble 2019 var den 102. turnering om French Open-mesterskabet i damedouble. Turneringen var en del af French Open 2019 og blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig i perioden 29. maj - 9. juni 2019.

Mesterskabet blev vundet af Tímea Babos og Kristina Mladenovic, der dermed vandt French Open-mesterskabet i damedouble for første gang og deres anden grand slam-titel som makkere, idet de tidligere havde vundet Australian Open i 2018. For Mladenovic var triumfen karrierens femte grand slam-titel, idet hun tidligere også havde vundet French Open 2016 sammen med Caroline Garcia foruden to mixed double-titler, mens Babos' eneste grand slam-titel indtil da havde været Australian Open-titlen vundet sammen med Mladenovic.

Den andenseedede ungarsk-franske duo vandt i finalen på en time og 17 minutter med 6-2, 6-3 over de useedede kinesere Duan Yingying og Zheng Saisai, som begge var i en grand slam-finale for første gang, og som spillede deres første turnering som makkere.

De forsvarende mestre, Barbora Krejčíková og Kateřina Siniaková tabte i første runde til Nadiia Kitjenok og Abigail Spears. Resultaterne betød, at Kateřina Siniaková mistede førstepladsen på WTA's verdensrangliste i double til Kristina Mladenovic, der sikrede sig førstepladsen som følge af sejren i semifinalen mod Elise Mertens og Aryna Sabalenka. Mertens havde ellers også haft mulighed for at blive nr. 1 men mistede altså muligheden på grund af den tabte semifinale.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damedouble androg € 2.556.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 4,2 % i forhold til året før.

Turnering

Deltagere 

Hovedturneringen skulle have haft deltagelse af 64 par, der var fordelt på:
 57 direkte kvalificerede par i form af deres ranglisteplacering.
 7 par, der havde modtaget et wildcard.
Da det ikke lykkedes at skaffe et reservepar til et sidste øjebliks afbud, fik turneringen kun deltagelse af 63 par.

Seedede par 

De 16 bedst placerede af parrene på WTA's verdensrangliste blev seedet:

Wildcards 

Syv par modtog et wildcard til hovedturneringen.

Resultater

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Se også 
 French Open-mesterskabet i herresingle 2019
 French Open-mesterskabet i damesingle 2019
 French Open-mesterskabet i herredouble 2019
 French Open-mesterskabet i mixed double 2019

Eksterne henvisninger 
 French Open

Noter 

French Open 2019
2019
WTA Tour 2019